Scheibbs (district)
 Scheibbs (gemeente)